Епископ Серафим (в миру Алексей Дмитриевич Белоножко; род. 5 сентября 1973, Свердловск, РСФСР, СССР) — епископ Русской православной церкви, епископ Бобруйский и Быховский.

Биография 
Родился в семье военнослужащего. В 1986 году семья переехала в Бобруйск.

В 1990—1994 годах учился в Минской духовной семинарии. Тема диплома: «Пастырские послания святого апостола Павла».

В 1994—1999 годах учился на богословском факультете Университета им. Аристотеля в Салониках (Греция), который окончил с отличием.

В 1999—2000 годах стажировался на богословском факультете Тюбингенского университета (Германия).

В 2000 году — преподаватель Священного Писания Нового Завета Минской духовной семинарии.

В 2001 году окончил Минскую духовную академию с учёной степенью кандидата богословия. Тема диссертации: «Учение святого апостола Павла об отношении человека к тварному миру».

В 2002 году изучает английский язык в Бирмингемском университете (Великобритания).

В 2000—2004 годах — преподаватель, затем старший преподаватель кафедры богословия и истории Церкви факультета теологии Европейского гуманитарного университета в Минске; помощник декана.

С 2001 года — преподаватель на кафедре Византологии Минской Духовной академии.

В 2004 году назначен первым проректором Государственного учреждения образования «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского государственного университета (БГУ); доцент кафедры Библеистики и церковно-практических дисциплин Института теологии БГУ.

10 сентября 2003 года пострижен в мантию с именем Серафим митрополитом Минским и Слуцким Филаретом в Успенском соборе Жировичского монастыря в честь преподобного Серафима Саровского. 24 октября 2003 года рукоположён во иеродиакона. 14 декабря 2003 года рукоположён во иеромонаха.

27 марта 2007 года избран епископом Бобруйским и Быховским на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Епископская хиротония была совершена 24 апреля 2007 года в кафедральном соборе Сошествия Святого Духа в Минске. Хиротонию возглавил митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси в сослужении членов Синода Белорусской Православной Церкви и архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия (Данилова).

Награды 
 Орден Дружбы (11 июля 2013 года, Россия) — за большой вклад в развитие дружественных отношений между народами и укрепление духовных традиций.
  I степени (БПЦ).
  I степени (9 сентября 2007 года, БПЦ).
  (БПЦ).
  (БПЦ).
 Почётная грамота Министерства образования Республики Беларусь (30 октября 2006 года) — за многолетнюю и плодотворную научно-педагогическую деятельность по подготовке высококвалифицированных специалистов.
 Почётная грамота Могилёвского областного исполнительного комитета (2017 год).

Примечания

Ссылки 
 В Белорусской Православной Церкви состоялась архиерейская хиротония // Православие.Ру, 23 апреля 2007
 К сокровищам веры. Интервью епископа Бобруйского и Быховского Серафима
 Епископ Бобруйский Серафим: Библия сыграла большую роль в формировании менталитета и культуры белорусского народа

Епископы Белорусской православной церкви
Бобруйская епархия
Выпускники богословского факультета Салоникийского университета
Выпускники Минской духовной семинарии
Выпускники Минской духовной академии